Гааль — фамилия. Известные носители:

 Гааль, Иштван (1933 −2007) — венгерский режиссёр.
 Гааль, Карой (род. 1954) — венгерский борец греко-римского стиля.
 Гааль, Луи ван (р.1951) — нидерландский футбольный тренер.
 Гааль, Франческа (1904—1973) — венгерская и американская актриса.